Louvre médiéval peut désigner :
 Le Louvre tel qu'il était au Moyen Âge, c'est-à-dire le Château du Louvre.
 Louvre médiéval (musée) les restes importants de ce château conservés au Musée du Louvre.